Senanayake ist der Familienname folgender Personen:
 Don Stephen Senanayake (1883–1952), Politiker und erster Premierminister von Ceylon
 Dudley Shelton Senanayake (1911–1973), sri-lankischer Politiker
 Florence Senanayake (1903–1988), Politikerin und erste Parlamentsabgeordnete Ceylons